У списку представлено перелік аеропортів, аеродромів та військових баз, розташованих у Туреччині, за статусом та призначенням.

Аеропорти

Примітки

Посилання 
 Great Circle Mapper  
 FallingRain.com  
 Aircraft Charter World  
 Türkiye Havaalanları  
 The Airport Guide 
 World Aero Data  
 ATM Dalaman International Airport 
 Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) (State Airports Authority) 
  
  

Туреччина
Аеропорти Туреччини
Списки:Туреччина